Ulf Karlsson kan syfta på:

 Ulf Karlsson (Ulv) (död 1281)
 Ulf Karlsson (polis) (1931–2017), polischef
 Ulf Carlsson (direktör) (1934–2016)
 Ulf Karlsson (friidrottstränare) (född 1947)
 Ulf Karlsson (trialförare) (1952–2018)
 Ulf "Tickan" Carlsson (född 1961)